Příjmení Gade nosí více významných osobností:

 Ariel Gade (* 1997) – americká filmová herečka
 Niels Wilhelm Gade (1817–1890) – dánský hudební skladatel a dirigent
 Peter Gade (* 1976) – dánský badmintonista